Alfa Romeo Sauber F1 Team er et schweizisk Formel 1-team, grundlagt i 1970'erne af Peter Sauber. Indtil 1993 deltog teamet i forskellige sportsvognklasser, inden de fra -sæsonen debuterede i Formel 1. 

Teamet har som uafhængig aldrig vundet et Formel 1-løb, indtil det i 2005 blev solgt til BMW, og fra  til  kørte under navnet BMW-Sauber. I den periode blev det til én sejr, inden BMW fra udgangen af 2009 trak sig ud af Formel 1, og solgte teamet tilbage til Peter Sauber. Fra  var BMW-navnet fjernet fra teamets navn. Teamet har siden da benyttet motorer fra Ferrari typisk med ældre specifikationer, dette medførte at Sauber i juni 2017 skrev kontrakt med Honda om levering af motorer til 2018-sæsonen. Denne kontrakt blev dog annulleret og der blev lavet en ny kontrakt med Ferrari som indebar at teamet også skiftede navn til Alfa Romeo Sauber F1 Team.

Formel 1 kørere og sæsoner siden 1993

Referencer

Eksterne henvisninger

 Saubers officielle hjemmeside 

Formel 1-konstruktører
Motorsport i Schweiz